Соперничество московских футбольных клубов «Динамо» и «Спартак» — старейшее из существующих российских и московских дерби, берущее начало с первого матча «Красная Пресня» — «Динамо» 17 июня 1923 года в чемпионате Москвы.

Всего за более чем 100-летнюю историю команды провели 228 матчей, в которых «Спартак» одержал 85 побед, а «Динамо» — 66. Ничьими закончилось 77 игр. Из этих матчей официальными являются 213. «Спартак» 20 раз побеждал с крупным счётом, «Динамо» 15.

История противостояния 
Официальной датой основания обоих клубов считается 18 апреля. В этот день в 1922 году «Московский кружок спорта» провёл первую товарищескую игру под новым названием с «Замоскворецким клубом спорта». Спустя год основано московское пролетарское спортивное общество «Динамо». У истоков создания двух клубов стоял футболист и тренер Иван Артемьев.

Первый матч команды сыграли 17 июня 1923 года в 1/4 финала весеннего чемпионата Москвы на Красном стадионе на Ленинских горах. Это была первая официальная игра в истории «Динамо». «Красная Пресня», которая является предшественником современного «Спартака», выиграла эту встречу со счётом 3:2, благодаря голу Павла Канунникова и дублю Петра Исакова. В этой встрече также разыгрывался Приз «Красного стадиона», учреждённый организаторами, который был вручён победителю матча. Первый мяч в истории дерби забил игрок «Динамо» Василий Житарев на 11-й минуте. Ещё один гол «динамовцев» на счёту Николая Троицкого. После этого матча «Красная Пресня» выиграла ещё два — полуфинал и финал — и стала победителем чемпионата.

Всего в период с 1923 по 1935 год команды провели в чемпионате Москвы 15 матчей. В шести играх победил «Спартак», до 1935 года носивший, кроме «Красная Пресня», названия «Пищевики», «Дукат» и «Промкооперация», в пяти праздновало победу «Динамо». 6 мая 1935 и 1936 года клубы встречались в товарищеских матчах, приуроченных к открытию сезона. В обеих играх победило «Динамо» — 3:1 и 5:2.

Первый матч в чемпионате СССР «Динамо» и «Спартак» сыграли 11 июля 1936 года в 6-м туре весеннего первенства. Динамовцы выиграли со счётом 1:0 и стали победителями первого в истории чемпионата страны. До войны команды успели провести 10 игр в чемпионате. 18 мая 1941 года они сыграли в последний раз в прерванном чемпионате. Во время войны с 1941 по 1944 год клубы встречались в чемпионате, Кубке и Суперкубке Москвы. Из девяти игр в пяти победу одержало «Динамо», а в четырёх — «Спартак». В 1-м туре чемпионата 1945 года «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1.

6 ноября 1950 года команды встретились в финале Кубка, «Спартак» разгромил соперника со счётом 3:0 на стадионе «Динамо».

Известна легенда, что перед полуфиналом Кубка 1963 года главный тренер «Спартака» Николай Старостин, который был убеждён, что его с братьями отправил в заключение лично Лаврентий Берия, курировавший «Динамо», в раздевалке взял газету и убил ей муху, сказав: «Вот так сегодня будет и с „Динамо“» или «У-у-у, „Динамо“, проклятое!». В том же матче защитник «красно-белых» Геннадий Логофет, после того как забил пенальти Льву Яшину якобы крикнул: «Тащи, Вася!» или «Держи, Вася!».

В 1960-е годы «Динамо» стало слабее выступать в первенстве, выиграв после 1959 года только два чемпионата — в 1963 и 1976 году. В том же году, но в осеннем первенстве, «Спартак» вылетел в первую лигу, и, по словам Александра Маховикова, игроки «Динамо» следили за его выступлением и ждали, когда он вернётся в высшую лигу, чтобы иметь шанс обыгрывать принципиального оппонента.

Постепенно это дерби для «Спартака» отошло на второй план и главными соперниками в 1980-х годах для них стали киевские динамовцы.

В последний раз в чемпионате СССР «Спартак» и «Динамо» встречались 14 сентября 1991 года. Тогда «Спартак» разгромил «бело-голубых» 7:1. Эта победа является самой крупной в истории дерби. Самый крупный счёт с которым «Динамо» обыгрывало «Спартак» 5:0 — 30 августа 1946 года.

После появления чемпионата России интерес к дерби возобновился. Спартаковцы в начале 1990-х три раза выиграли чемпионат, а «Динамо» в этот период считалось одним из главных конкурентов «красно-белых», регулярно финишируя в тройке. Но со временем главным дерби для «Спартака» стало противостояние с ЦСКА, а соперничество с «Динамо» вновь отошло на второй план. «Бело-голубые» не могли выиграть у «красно-белых» в течение 6 лет — с 1997 по 2003 год, безвыигрышная серия составила 12 матчей. После победы 17 августа 2003 года до 2008 года «Динамо» снова долго не могло обыграть «Спартак» — на протяжении 8 игр. С 2008 по 2011 год длилась беспроигрышная серия «бело-голубых» — 9 матчей. Рекордная победная серия в дерби принадлежит «Спартаку» и насчитывает 6 матчей, длившаяся после поражения в матче 25 ноября 2012 года. Тогда после проигрыша 1:5 был уволен главный тренер «Спартака» Унаи Эмери.

По результатам сезона 2015/16 «Динамо» впервые в истории вылетело из Высшей лиги, чему поспособствовали и «красно-белые»: в финальном 30-м туре они проиграли боровшейся за выживание «Уфе», лишив «Динамо» шанса сохранить прописку в РФПЛ через переходные игры. Однако дерби продолжилось опосредованно: в ФНЛ выступал фарм-клуб «Спартак-2», с которым «Динамо» провело две игры — победив дома 2:1 и сыграв вничью в гостях 1:1. Через год «бело-голубые» возвратились в высший дивизион, оба матча дерби в новом сезоне смогли запомниться: в первой встрече фанаты «Динамо» напали на перешедшего в «Спартак» Романа Зобнина, а произошедшая в последнем туре победа «Динамо» над «Спартаком» лишила последних второго места в чемпионате и автоматического попадания в групповой этап Лиги чемпионов.

Спустя 72 года, 29 мая 2022 года, команды вновь встретились в финале Кубка, где победу также одержал «Спартак».

В культуре 
Футбольному матчу команд «Динамо» и «Спартака» посвящены строки:

Статистика

Сводная статистика

Матчи

Рекорды 
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате Москвы: 4:0 — 5 июля 1925 года, 2:6 — 26 сентября 1926 года
 Самая крупная победа «Динамо» в чемпионате Москвы: 1:5 — 4 сентября 1930 года (7:1 — 5 октября 1941 года)
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате СССР: 7:1 — 14 сентября 1991 года
 Самая крупная победа «Динамо» в чемпионате СССР: 5:0 — 30 августа 1946 года
 Самая крупная победа «Спартака» в чемпионате России: 5:1 — 17 апреля 2005 года, 0:4 — 5 августа 2012 года
 Самая крупная победа «Динамо» в чемпионате России: 1:5 — 25 ноября 2012 года
 Самая крупная победа «Спартака» в Кубке СССР: 3:0 — 6 ноября 1950 года, 3:0 — 21 октября 1952 года
 Самая крупная победа «Динамо» в Кубке СССР: 4:1 — 12 октября 1955 года, 3:0 — 20 марта 1979 года
 Самая крупная победа «Спартака» в Кубке России: 0:1 — 6 мая 1994 года
 Самая крупная победа «Динамо» в Кубке России: 0:3 — 15 апреля 2009 года
 Наибольшее число забитых мячей в одном матче: 9 (5:4) — 1 октября 1949 года в пользу «Динамо»
 Наибольшее число болельщиков:  человек — 30 мая 1961 года (Центральный стадион имени В. И. Ленина)
 Наименьшее число болельщиков:  человек — 3 апреля 1988 года (ЛФК ЦСКА)
 Лучший бомбардир в истории дерби: Сергей Сальников — 13 голов. Он забил 10 мячей за «Спартак» и 3 за «Динамо». Лучший бомбардир у «Динамо» — Сергей Соловьёв, забивший 11 голов. Плюс на его счету пять мячей, забитых в период с 1941 по 1944 год.
 Наибольшее число матчей в качестве главного судьи: Николай Латышев — 12 матчей

Хет-трики 
В семи матчах чемпионата СССР и России между «Спартаком» и «Динамо» были зафиксированы хет-трики. Впервые три гола в одной игре забил игрок «Динамо» Василий Карцев 29 июля 1945 года. Затем 3 сентября 1948 года хет-триком отметился динамовец Владимир Савдунин. 8 августа 1959 года игрок «Спартака» Анатолий Исаев забил три гола в ворота соперника. Последний на данный момент игрок «Динамо», которому удалось оформить хет-трик в дерби это Геннадий Еврюжихин. Он забил три мяча 19 августа 1966 года. 19 июня 1985 года, 14 сентября 1991 года и 31 октября 1992 года игроки «Спартака» Сергей Родионов, Дмитрий Попов и Дмитрий Радченко оформляли хет-трики.

Футболисты и тренеры, игравшие или работавшие в обоих клубах

Футболисты, игравшие за оба клуба 
В список не включены Дмитрий Маслов, Павел Комаров и Александр Оботов, по которым нет данных о сыгранных матчах. Всего в списке 71 человек. Учтены матчи и голы только в чемпионате СССР и России, а также в первом дивизионе, так как только по этим турнирам есть достоверные данные. Исключение составляют матчи, сыгранные до создания чемпионата СССР.

Сергей Сальников — один из немногих футболистов, переходивших напрямую из «Спартака» в «Динамо» и возвращавшихся обратно. Воспитанник «Спартака» называл свой переход в «Динамо» вынужденным: в 1949 году без веских оснований был арестован его отчим. Сальников надеялся, что, став динамовцем, сможет как-то облегчить его участь. После освобождения отчима Сальников вернулся в «Спартак», за что был лишён звания «Заслуженный мастер спорта». Спустя три месяца Сальников получил звание обратно.

(откорректировано по состоянию на 28 декабря 2022)

Тренеры, работавшие в обоих клубах 
Наибольшее число матчей в роли главного тренера обоих клубов провёл Константин Бесков — 794. 1 сентября 1995 года он покинул пост тренера «Динамо» после поражения от «Спартака» 30 августа со счётом 0:2.

(откорректировано по состоянию на 25 октября 2015)

См. также 
 Московские футбольные дерби

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Соперничества ФК «Спартак» Москва
Соперничества ФК «Динамо» Москва
Футбольные дерби в Москве